John Byrne (1950-), est un auteur de bande dessinée anglais.
 John Byrne était un footballeur international irlandais.